Sterlington puede referirse a:

Lugares
En Estados Unidos:
 Sterlington (Luisiana), un pueblo ubicado en la parroquia de Ouachita;
 Sterlington (Nueva York), una localidad en el condado de Rockland;

Personas
Ronald Sterlington, un fisicoculturista estadounidense.